Мустафаев () – азербайджанская фамилия. Женская форма фамилии — .

Известные носители 
 Мустафаев, Абдул-Басир (1865—1932) — известный учёный-арабист, религиозный и общественно-политический деятель, в 1919 году назначен Шейх-уль исламом Дагестана, председатель Шариатского суда.
 Мустафаев, Ага Мамед оглы (род. 1942) — азербайджанский учёный, доктор химических наук, профессор.
 Мустафаев, Агагусейн (род. 1989) — азербайджанский борец вольного стиля.
 Мустафаев, Алиш Исаевич (1931—2007) — директор Бакинского йодового завода, руководитель химических предприятий в Сумгаите и Баку.
 Мустафаев, Алы Мустафа оглы (1952—1991) — азербайджанский журналист, Национальный Герой Азербайджана.
 Мустафаев, Асан Сеферович (род. 1965) — советский и украинский футболист.
 Мустафаев, Байрам (род. 1987) — азербайджанский дзюдоист-паралимпиец.
 Мустафаев, Бекир Дурсун оглы (1898—1978) — участник Великой Отечественной войны, гвардии рядовой, Герой Советского Союза (1944).
 Мустафаев, Бехбуд (род. 1982) — первый известный в истории Римско-Католической церкви азербайджанец, ставший католическим священнослужителем.
 Мустафаев, Буритош Мустафаевич (1949—2017) — советский и узбекский юрист и государственный деятель, заслуженный юрист Республики Узбекистан.
 Мустафаев, Вагиф Бехбуд оглы (род. 1953) — советский и азербайджанский режиссёр и сценарист.
 Мустафаев, Ваид Фуад оглы (род. 1968) — режиссёр.
 Мустафаев, Вугар Гюндуз оглы (род. 1994) — азербайджанский футболист, полузащитник.
 Мустафаев, Имам Дашдемир оглы (1910—1997) — советский и азербайджанский партийный и государственный деятель, Первый Секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР (1954—1959).
 Мустафаев, Керем Нариман оглы (род. 1962) — военный.  
 Мустафаев, Кулам Сафар оглы (1904—1973) — советский партийно-государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1949).
 Мустафаев, Магомед (род. 1988) — российский боец смешанных единоборств.
 Мустафаев, Мехти Гасан оглы (1914—1979) — советский азербайджанский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1948).
 Мустафаев, Мирза Мустафа оглы (1912—1986) — советский азербайджанский нефтяник и геолог, Герой Социалистического Труда (1966).
 Мустафаев, Мустафа Гасан оглы (1895—1963) — советский азербайджанский животновод, Герой Социалистического Труда (1958).
 Мустафаев, Нури (1931—2011) — крымскотатарский религиозный и общественный деятель.
 Мустафаев, Рефат Шемсединович (1911—1984) — советский государственный и партийный деятель, секретарь Крымского обкома ВКП(б), партизан Крыма.
 Мустафаев, Рустам Мамед оглы (1910—1940) — азербайджанский советский театральный художник.
 Мустафаев, Салим (род. 1991) — узбекистанский футболист, левый Защитник ташкентского «Локомотива» и национальной сборной Узбекистана.
 Мустафаев, Теймур Агахан оглы (1939—2020) — народный артист Азербайджана, ханенде.
 Мустафаев, Фазиль Газанфар оглы (род. 1965) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Мустафаев, Фахри Исмаил оглы (1920—2007) — туркменский художник-иллюстратор, режиссёр и сценарист.
 Мустафаев, Фейруз Раджаб оглы (1933—2018) — советский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1981).
 Мустафаев, Хаял Авяз оглы (род. 1980) — азербайджанский футболист.
 Мустафаев, Хыдыр Гасан оглы (1905—1975) — Герой Советского Союза, командир мотострелкового батальона, майор.
 
 Мустафаев, Шахин Абдулла оглы (род. 1965) — министр экономического развития Азербайджанской Республики (2008—2019), заместитель премьер-министра Азербайджана.
 Мустафаев, Эмин Махир оглы (род. 1990) — азербайджанский футболист.
 Мустафаев, Эскендер Аметович (род. 1981) — российский пловец, чемпион мира.
 Мустафаев, Юнис Абуталыбович (род. 1952) — генерал-майор, начальник Главного управления МЧС России по Московской области.

